OFC-mästerskapet i futsal 2011 var ett mästerskap i futsal för herrlandslag under ledning av fotbollsfederationen OFC (oceanien) som spelades 16–10 maj 2011. Mästerskapet var den åttonde i ordningen som man har spelat i OFC-mästerskapet i futsal. Fiji var värdland för turneringen och samtliga matcherna spelades i Suva.

Salomonöarna vann turneringen, och kvalificerade sig därmed till världsmästerskapet i futsal 2012.

Gruppspel 
Åtta lag delades upp i två grupper om fyra lag. De två bäst placerade lagen i respektive grupp avancerade till utslagsspelets semifinaler.

Grupp A

Grupp B

Utslagsspel

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Referenser 

2011
Futsal i Fiji
Futsalåret 2011
2011 i Fiji